Adrien Rophé (1898-1987), homme politique français
 Pascal Rophé (né en 1960), chef d'orchestre français